Jesajarolle bezeichnet folgende hebräische Handschriften des Jesajabuches, die in den Höhlen von Qumran gefunden wurden:

 Große Jesajarolle: 1QJesa
 Kleine Jesajarolle: 1Q8 oder 1QJesb

Daneben fanden sich in anderen Höhlen weitere Fragmente des Jesajabuches:
 4QJes
 5QJes